Серге́й Вита́льевич Гаври́лов (род. 1959) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, директор Института проблем проектирования в микроэлектронике РАН (с 2019 года).  Исполняющий обязанности заведующего кафедрой проектирования и конструирования интегральных микросхем Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (с 2018 года).

Биография 
Выпускник Московского физико-технического института. Кандидат технических наук (1997), доктор технических наук (2007).

В 1983 году окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института (МФТИ).

С 1994 г. по настоящее время работает в ИППМ РАН.

С 2009 г. профессор на кафедре проектирования и конструирования интегральных микросхем Национального исследовательского университета «МИЭТ».

С сентября 2018 г. исполняющий обязанности заведующего кафедрой проектирования и конструирования интегральных микросхем НИУ МИЭТ.

С июля 2019 г. директор ИППМ РАН.

Сфера научных интересов:
 системы автоматизации проектирования СБИС,
 методы оптимизации интегральных схем,
 статический временной анализ,
 анализ мощности интегральных схем,
 характеризация библиотек элементов,
 логический синтез,
 методы быстрого моделирования,
 анализ помехоустойчивости,
 топологический синтез.

Награды, премии, почётные звания 
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2015)

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте ИППМ РАН
 Биография на сайте Национального исследовательского университета «МИЭТ»
 Выпускники ФУПМ 1983 года на сайте Московского физико-технического института

Лауреаты премии Правительства РФ в области науки и техники
Выпускники факультета управления и прикладной математики Московского физико-технического института
Преподаватели МИЭТа